Stagecoach ( für Postkutsche) bezeichnet:
 den Originaltitel des Films Ringo (1939)
 den Originaltitel des Films San Fernando (Film), Neuverfilmung von Ringo aus dem Jahr 1966 
 den Originaltitel des Films Höllenfahrt nach Lordsburg, Neuverfilmung von Ringo aus dem Jahr 1986
 Stagecoach (Band), eine Band aus London
 Stagecoach Group, ein britisches Verkehrsunternehmen
 Stagecoach Theatre Arts, eine Freizeitschule für Kinder und Jugendliche in Drama, Gesang und Tanz

Siehe auch: